Теодор Гойс (; , Браккенгайм, — , Штутгарт) — німецький політик-ліберал, журналіст і політолог. До 1933 року член Німецької демократичної партії, після 1945 року один із засновників Вільної демократичної партії і з 1948 її перший голова. Був першим федеральним президентом Німеччини в 1949-59 роках.

Був одружений з Еллі Хойс-Кнапп.

Твори 
 Gestalten und Gestalter: Lebensgeschichtliche Bilder, herausgegeben von Theodor Heuss [Autor: Friedrich Naumann]. Walter de Gruyter, Berlin/Leipzig 1919
 Deutsche Gestalten. Goldmann, München 1975, ISBN 3-442-11130-7 [andere Ausgaben ab 1947]
 Justus von Liebig: Vom Genius der Forschung. Hoffmann und Campe, Hamburg 1942
 Friedrich Naumann: Der Mann, das Werk, die Zeit. Siebenstern-Taschenbuch-Verlag, München/Hamburg 1968
 Robert Bosch: Leben und Leistung. Erweiterte Neuausgabe, Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 2002, ISBN 3-421-05630-7
 Hans Poelzig: Bauten und Entwürfe. Deutsche Verlags-Anstalt, Stuttgart 1985, ISBN 3-421-02835-4
 Zur Kunst dieser Gegenwart: 3 Essays. Wunderlich, Tübingen 1956
 Schattenbeschwörung: Randfiguren der Geschichte. Klöpfer und Meyer, Tübingen 1999, ISBN 3-931402-52-5
 Wanderung durch deutsches Schicksal. Bertelsmann, Gütersloh 1961
 Hitlers Weg: Eine historisch-politische Studie über den Nationalsozialismus. Union, Stuttgart, 1932 (Zu Lebzeiten verhinderte Heuss einen Nachdruck.)
 Hitlers Weg: Eine Schrift aus dem Jahre 1932. Wunderlich, Tübingen 1968
 Vorspiele und Gestalten. Hyperion-Verlag, Freiburg i. Br. 1959
 Vor der Bücherwand: Skizzen zu Dichtern und Dichtung. Wunderlich, Tübingen 1961
 Erinnerungen 1905—1933. Fischer Bücherei, Frankfurt a. M./Hamburg 1965
 Vorspiele des Lebens: Jugenderinnerungen. Büchergilde Gutenberg, Frankfurt a. M. 1966
 Schwaben: Farben zu einem Portrait. Wunderlich, Tübingen 1967
 Berlin und seine Museen. Knorr und Hirth, München/Ahrbeck/Hannover 1966
 Die großen Reden. Deutscher Taschenbuch Verlag, München 1967
 Tagebuchbriefe: 1955/1963. Wunderlich, Tübingen/Stuttgart 1978

Вшанування 
 Фундація імені Теодора Гойса (заснована в 1964), Премія (з 1965) та Медаль ім. Теодора Гойса (з 1965) — за громадську ініціативу та громадянську мужність

Примітки

Посилання 

 stiftung-heuss-haus.de — Меморіальний будинок ім. Теодора Гойса (в Штутгарті)
 Сторінка про Т.Гойса на посаді президента
 Музей Теодора Гойса в Бракенхаймі
 Інаугураційна промова Т.Гойса 20 вересня 1949 (PDF)
 Академія Теодора Гойса
 Фонд Теодора Гойса

Президенти Німеччини
Люди на монетах
Люди на марках
Члени Німецької демократичної партії
Депутати рейхстагу (Веймарська республіка)
Почесні громадяни міст Греції
Доктори наук Німеччини
Почесні доктори